Robert McKnight ist der Name folgender Personen:

* Robert McKnight (Politiker) (1820–1885), US-amerikanischer Politiker
 Robert McKnight (Eishockeyspieler) (1938–2021), kanadischer Eishockeyspieler